Пионерское — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области. Входит в Останкинский сельсовет.

История 
До 1939 г. носила название Малое Сукино.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бор